Ня́ндомский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Архангельской области Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления в его границах функционирует муниципальное образование Няндомский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Няндома, расстояние до Архангельска 347 км.

География 
Няндомский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Расположен в юго-западной части Архангельской области на территории Няндомской возвышенности. Площадь 8,1 тыс. км².

Граничит:
 на севере с Плесецким районом,
 на западе с Каргопольским районом,
 на востоке Шенкурским районом,
 на юго-востоке c Вельским районом,
 на юге с Коношским районом.

Основные реки: Моша, Няндомка, Канакша, Икса, Нименьга, Шожма, Лельма, Лепша, Ивакша. Крупнейшие озёра: Мошинское, Нименьгское, Матьзеро.

История 
Район образован в июле 1929 года в составе Няндомского округа Северного края РСФСР, на территории прежних волостей Каргопольского уезда Вологодской губернии (до 14 января 1929 года): Андреевской, Большесторонской и Воезерской волостей, части Мелентьевской и Мошинской волостей.

С 1931 года по 1935 год в состав Няндомского района входили Коноша и сельсоветы упразднённого тогда Коношского района, Вохтомский и Доровский сельсоветы остались в Няндомском районе.

23 сентября 1937 года, по постановлению ЦИК СССР «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области», Няндомский район вошёл в состав Архангельской области.

В 1935 — 1939 годах в состав Коношского района из Няндомского был передан Хмельницкий сельсовет, в состав Ровдинского района — Верхопуйский сельсовет. В 1939 году на территории района площадью 7,5 тыс. км² было 322 населённых пункта.

В 1945 году посёлок Волошка, Вохтомский и Доровский сельсоветы были переданы в состав Коношского района.

В 1954 году Ковкольский сельсовет был присоединён к Мошинскому сельсовету, Елгомский сельсовет — к Канакшанскому сельсовету, Шултусский  сельсовет — к Андреевскому сельсовету.

В 1957 году населённый пункт Усть-Нименьга Андреевского сельсовета был передан в состав Волошского поселкового совета Коношского района.

В 1963 году в связи с введением деленияна сельские и промышленные районы, в составе Архангельской области был образован Няндомский промышленный район с центром в рабочем посёлке Няндома. Решением Архангельского облисполкома от 9 февраля 1963 года в состав Няндомского промышленного района вошёл рабочий посёлок Шалакуша упразднённого Няндомского района и три рабочих посёлка вновь упразднённого Коношского района: Волошка, Ерцево и Подюга.

В марте 1964 года в состав Няндомского промышленного района был включён Кирюгский сельсовет Кирилловского сельского района Вологодской области. 14 августа 1964 года Кирюгский сельский совет был упразднён  решением Архангельского облисполкома, а его территории была включена в состав Ерцевского поселкового совета. Решением Архангельского облисполокома от 9 октября 1964 года в состав Няндомского промышленного района были переданы девять сельсоветов Коношского сельского района: Андреевский, Бурачихинский, Веральский, Воезерский, Лелемский (был упразднён с включением его территории в состав Шалакушского сельсовета), Лепшинский, Лимский, Мошинский и Шожемский, а рабочие посёлки Ерцево и Подюга были переданы в состав Коношского сельского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года и решением Архангельского облисполкома от 18 января 1965 года Няндомский промышленный район был упразднён. Андреевский, Бурачихинский, Веральский, Воезерский, Лепшинский, Лимский, Мошинский и Шожемский сельсоветы, город Няндома и рабочий посёлок Шалакуша вошли в состав вновь образованного Няндомского района. Рабочий посёлок Волошка был передан в состав вновь образованного Коношского района.

Население 

Урбанизация
Городское население  (город Няндома) составляет  % от всего населения района.

Административное деление 
В Няндомский район как административно-территориальную единицу области входит 1 город районного значения, а также 7 сельсоветов.

С 2004 до 2022 гг. в Няндомский муниципальный район входили 3 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 2 сельских поселения.

К 1 июня 2022 года все сельские и городское поселения муниципального района были упразднены и преобразованы путём их объединения в Няндомский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Няндомском районе 157 населённых пунктов.

Экономика 
 Щебёночный завод.
 Лесопромышленные предприятия
 ПАО «Шалакушалес»,
 ПАО «Шалакушский лесозавод»,
 ПАО «Тульский ЛПХ»,
 ПАО «Няндомалестоппром»,
 ООО «НЛК» (предприятие закрыто),
 АО «Шалакуша Вуд Процессинг Индастри» (предприятие закрыто).

 Сельское хозяйство
 Птицефабрика «Няндома-бройлер» (закрыта в 2012 году).

Транспорт 
С севера на юг по территории района проходит железная дорога Москва — Архангельск, на ней расположены железнодорожные станции в Няндоме, Шестиозерском, Шожме, Лельме, Шалакуше, Лепше, Ивакше.

Образование 
Няндомский железнодорожный колледж (с 2015 года).

Культура 
Православно–патриотический фестиваль «Благодатное небо» (д. Погост)

Достопримечательности 
Часовня на берегу Спасского озера, была построена на месте старой Спасской часовни, которая разрушилась от времени.

Известные уроженцы 

 Матвеев, Николай Михайлович — советский и российский биолог, ботаник и эколог, один из создателей советской аллелопатии растений.

Источники 
 
 Няндомский район\\ИА «Двина-Информ»

Примечания

Ссылки 
 
 География и бюджет района